Elma kan syfta på:

 Elma – ett namn samt personer med namnet
 Elma – ett datorspel, se Elasto Mania
 Elma (antiubåtsgranatkastare) – en liten antiubåtsgranatkastare

Geografi
 Elma, Iowa – ort i USA. 
 Elma (krater)